Чемпіонат Польщі з футболу 1959  — проводився у 1959 році. У змаганні брали участь дванадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Гурнік» (Забже).

Підсумкова таблиця 

І = матчі; О = набрані очки; В = перемоги; Н = нічиї; П = поразки; М = забиті та пропущені м'ячі

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 

1959
Польща
1959 у Польщі